San Roque puede referirse a:

Personas 
 San Roque de Montpellier (c.1295-1327), santo católico occitano (francés), cuya festividad se celebra el 16 de agosto.
 San Roque González de Santa Cruz (1576-1628), sacerdote jesuita y mártir.

Arquitectura 
 Capilla de San Roque (Lastres), en la localidad de Lastres (Asturias).
 Capilla de San Roque (Enviny), en la localidad de Enviny (Lérida).
 Capilla de San Roque (Mendoza), en la localidad de San Roque, Mendoza, Argentina.
 .
 .

Deporte 

 Club Deportivo San Roque, entidad deportiva de San Roque, Cádiz, España.
 Club Deportivo San Roque de Lepe, club de fútbol de Lepe, España.
 Club Deportivo San Roque de Badajoz, entidad deportiva de Badajoz, España.
 Plaza de Toros San Roque, plaza de Toros ubicada al sur de Chiapas, México.

Hidrografía 

 Lago San Roque, dique y embalse ubicado en la provincia de Córdoba.

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Roque (Córdoba), localidad de la Provincia de Córdoba.
 San Roque (Corrientes), localidad de la Provincia de Corrientes.
 Departamento San Roque, departamento de la provincia de Corrientes.
 San Roque (Mendoza), localidad de la Provincia de Mendoza.
 San Roque (San Luis), localidad de la Provincia de San Luis.
 San Roque (Tucumán), localidad de la Provincia de Tucumán.

Chile 

 San Roque (Chile), cerro ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Colombia 

 San Roque (Colombia), municipio del departamento de Antioquia.

Costa Rica 

 San Roque (Alajuela), barrio del Cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
 San Roque (Alajuela), distrito del Cantón de Grecia, provincia de Alajuela.
 San Roque (Heredia), distrito del cantón de Barva, provincia de Heredia.

España 

 San Roque (Callosa de Segura), localidad del municipio de Callosa de Segura en la provincia de Alicante.
 San Roque (Arboleas), localidad del municipio de Arboleas en la provincia de Almería.
 San Roque (Berja), localidad del municipio de Berja en la provincia de Almería.
 Alto San Roque, localidad del municipio de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos.
 San Roque (Cádiz), municipio de la provincia de Cádiz.
 San Roque (Boiro), lugar en la parroquia de Cespón, en el concello de Boiro, en la provincia de La Coruña.
 San Roque (Vigo), lugar en la parroquia de Vigo, en el concello de Cambre, en la provincia de La Coruña.
 San Roque (Redonda), lugar en la parroquia de Redonda, en el concello de Corcubión, en la provincia de La Coruña.
 San Roque (Traba), lugar en la parroquia de Traba, en el concello de Coristanco, en la provincia de La Coruña.
 San Roque de Riomiera, municipio de Cantabria.
 San Roque (Alcantarilla), barrio de Alcantarilla (Murcia).
 San Roque del Acebal, parroquia de Asturias.
 San Roque (Sevilla), barrio de la ciudad de Sevilla.
 San Roque (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, Oviedo.
 San Roque (Gran Canaria), barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 San Roque (Badalona), barrio de la ciudad Badalona (Barcelona).
 San Roque (Badajoz), barrio de la ciudad de Badajoz.

Filipinas 
 San Roque (Filipinas), municipio en Samar Norte.
 San Roque de Mariquina, barangay de la ciudad de Mariquina.

México 
 San Roque (Juárez), poblado del municipio de Juárez, Nuevo León.
 San Roque (Irapuato), poblado del municipio de Irapuato, Guanajuato.

Perú 
 San Roque (Surco), poblado del distrito de Santiago de Surco, Lima.

Portugal 
 São Roque do Funchal es una freguesia portuguesa del municipio de Funchal.

Transporte 
 Estación de San Roque-La Línea, estación ferroviaria.